Центральный пушту (منځنۍ پښتو manźanəi pax̌to) — диалект языка пушту, представляющий собой говоры Кабула, Северного Вардака, Логара, части провинции Пактия, большинства племени Гильзаи. Этот диалект считается основой литературного пушту в Афганистане, он используется в СМИ, медиа, Академии наук Афганистана. Большинство пуштунов в Пакистане, Афганистане и за границей (кроме говорящих на ванеци и некоторых других диалектах) хорошо понимают этот говор.

Особенности 
1. Произношение некоторых звуков в кандагарском и центральном пушту.

2. Различия в лексике.

 
Языки Афганистана
Языки Пакистана